Vrije Evangelische Gemeenten, bepaalde protestants-christelijke zelfstandige plaatselijke kerkgemeenschappen, waaronder:
 Vrije Evangelische Gemeenten, in Nederland
 Vrije Evangelische Gemeenten (Vlaanderen)
 Internationale Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de bond waar internationaal vele van deze gemeenten bij zijn aangesloten
 Volle Evangelie Gemeente, bepaalde zelfstandige plaatselijke pinkstergemeenten
 waarvan een aantal verenigd in Volle Evangelie Gemeenten Nederland
 VEG-Gasinstituut, een Nederlandse organisatie opgericht door fabrikanten en distributeurs van aardgas, in 1992 vernoemd tot Gastec, in 2005 opgegaan in KIWA
Volkseigenes Gut, een collectieve staatsboerderij ten tijde van de DDR
 VEG (bestandsformaat), het bestandsformaat van het Sony Vegas videobewerkingsprogramma